Салли Клэр Келлерман (; ) — американская актриса и певица.

Биография 
Салли Клэр Келлерман родилась в калифорнийском городе Лонг-Бич в июне 1937 года, в семье Эдит Бэйн (урождённой Вог) и Джона Хелма Келлермана. Образование получила в Голливудской высшей школе и Сити-колледже Лос-Анджелеса. Актёрское мастерство Келлерман изучала в Нью-Йорке в Актёрской студии Ли Страсберга на одном потоке с Ширли Найт, Джеком Николсоном и Дином Стоквеллом.

В 18 лет Салли Келлерман подписала контракт со звукозаписывающей студией Verve Records. В начале 1960-х она дебютировала на телевидении, где за последующие годы свой карьеры появилась более чем в шестидесяти телесериалах и телефильмах. Популярность к ней пришла в 1970 году после роли Маргарет Халиган в чёрной комедии «Военно-полевой госпиталь», за которую Келлерман получила номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. В то же время, в продолжение своей музыкальной карьеры, она записала свой первый альбом на студии Decca Records. В 1973 году она появилась в мюзикле «Потерянный горизонт», для которого также приняла участие в записи саундтрека.

В 2008 году Келлерман в дуэте с Рэйем Брауном мл., сыном Эллы Фицджеральд, записала кавер-версию песни «I Thought About You», для его альбома Friends and Family, а в 2009 году был выпущен её сольный альбом Sally, содержащий джазовые и блюзовые композиции.

Осенью 2014 года Келлерман присоединилась к касту дневной мыльной оперы «Молодые и дерзкие». Роль принесла ей номинацию на Дневную премию «Эмми» в 2015 году.

Салли Келлерман дважды была замужем. В 1976 году со вторым супругом, продюсером Джонатаном Д. Крейном, она удочерила свою племянницу, мать которой (сестра Келлерман) иммигрировала во Францию, а отец умер. Они также воспитали усыновлённых близнецов Джека и Ханну.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США